Iljusin, orosz családnév
 Szergej Iljusin (1894–1977) orosz repülőgéptervező, az Iljusin repülőgéptervező iroda alapítója
 Vlagyimir Iljusin (1927–2010) orosz berepülőpilóta, Szergej Vlagyimirovics fia

 Iljusin repülőgéptervező-iroda orosz repülőgéptervező-iroda, melyet Szergej Vlagyimirovics alapított
 Iljusin repülőgépek listája